Wojciech Staszewski (ur. 1930, zm. 1996) – dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego"
 Wojciech Staszewski (ur. 1967) – dziennikarz "Gazety Wyborczej"
 Wojciech Szczepan Staszewski – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni w Uniwersytecie Szczecińskim